Feldioara több romániai település neve:

 Barcaföldvár, Brassó megye
 Melegföldvár, Kolozs megye
 Feldioara, Vrancea megye